Cserey Elek (1714–1769) királyi táblai ülnök
 Cserey Elek (1767–1795) levéltáros, lapszerkesztő